Poniższe dane pochodzą z oficjalnych źródeł INEI (Peruwiańskiego Instytutu Statystyki i Informatyki), sporządzonego na podstawie spisu ludności z 2005 roku. Ponieważ Lima jest miastem, które pod względem dopływającej ludności, jak i przyrostu naturalnego nieprzerwanie rośnie, dane te, na rok 2014, są już historyczne.
Trzydzieści z wymienionych czterdziestu trzech dzielnic podlega administracji stołecznego miasta Limy. Pozostałe trzynaście, terytorialnie już połączone z Limą, nie podlega tej administracji.

Przypisy 

Lima